Вся территория Армении сформирована в эру новейшего вулканизма. Все горные вершины Армении в действительности являются потухшими вулканами, однако, из них лишь 550 горных вершин имеют типичные для вулканов купола, 127 из которых расположено лишь на территории Гегамского нагорья.

Ниже представлен список наиболее известных вулканов Армении:

Примечания

См. также 

 Армаганское сокровище на сайте imyerevan.com
 Вулкан Аждаак, Журнал «Ереван», N5, 2005
 Горы Армении
 Рельеф Армении
 Пещеры Армении
 Природные памятники Армении

 
Списки:Армения
Армения